Antonio de Luna y Enríquez de Almansa (?–1605), fue un noble y militar castellano, titulado I conde de Fuentidueña, VII Señor de Fuentidueña y II Señor de Huétor-Tájar.

Orígenes familiares 
Antonio de Luna y Enríquez de Almansa, caballero de la Orden de Santiago, fue hijo de Álvaro de Luna y Sarmiento, hijo del VI Señor de Fuentidueña, y de Isabel Enríquez de Almansa y Manrique, hija de Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, virrey de Nueva España y de Perú, y de Ana María Manrique, hija de Juan II Fernández Manrique de Lara, marqués de Aguilar de Campoo y conde de Castañeda

Biografía 
Participó en la Guerra de las Alpujarras contra los moriscos. En enero de 1569, por orden de Felipe II, marchó a Granada para apoyar al capitán general en el aplastamiento de la rebelión. En 1570, un ejército al mando de Antonio de Luna y Enríquez de Almansa salió de Antequera para alcanzar la sierra de Bentomiz, uno de los focos de la rebelión morisca, a principios de marzo.

En 1581, su padre falleció en la Conquista de Portugal donde participaba como capitán de los continos de las Guardias de Castilla, puesto en el que también le sucedió y que mantuvo hasta su muerte.

En 1586, falleció su madre, pasando a la tutela de su abuelo, Antonio de Luna y Valois, VI Señor de Fuentidueña.

En 1593, presentó las pruebas para la concesión del título de caballero de la Orden de Santiago que obtuvo sin ningún problema.

En 1602, Antonio de Luna y Enríquez de Almansa fue elevado a la dignidad de conde por el rey Felipe III sobre todas las tierras y rentas de lo que era hasta entonces Señorío de Fuentidueña, por lo que pasa a ser el primer conde de Fuentidueña.

Muerte y sepultura 
Antonio de Luna y Enríquez de Almansa falleció en Valladolid y recibió sepultura en el convento de San Francisco de Fuentidueña.

Matrimonio e hijos 
Antonio de Luna y Enríquez de Almansa contrajo matrimonio con Juana de Mendoza y Toledo, hija de Álvaro de Mendoza, castellano del Castel Nuovo en Nápoles, y de Ana de Toledo, con la que tuvo al menos un hijo:

Ana de Luna y Mendoza (1595-1658), II condesa de Fuentidueña, III Señor de Huétor-Tájar, II marquesa de Valderrábano.

Posteriormente, se volvió a casar con Catalina de la Cerda y Latiloy, hija de Fernando de la Cerda y Ana Latiloy, pero no tuvo hijos de este matrimonio.

Ancestros

Véase también 
 Casa de Fuentidueña
 Señorío de Fuentidueña
 Condado de Fuentidueña
 Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña

Referencias

Bibliografía 
 

  

 

  

 Jiménez Estrella, Antonio (2007) “Linajes y alcaides en el Reino de Granada bajo los Austrias. ¿Servicio militar o fuentes de enriquecimiento y honores?”, en Francisco Andújar Castillo (ed.), Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el Ejército de la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Editorial Comares, Granada, págs. 89-120.

Enlaces externos 
 Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña
 César Herrero Hernánsanz

Casa de Fuentidueña
Señores de Fuentidueña
Militares de España del siglo XVI
Nobles de España del siglo XVI
Caballeros de la Orden de Santiago